Schizo (kurz für Schizophrenie) bezeichnet:

 Schizo (Band), eine italienische Thrash-Metal-Band
 Schizo (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1976
 Schizo (Comic), einen Comic
 Schizo (Mixtape), ein Mixtape von Dreezy